Pizzoferrato steht für Orte:

 Pizzoferrato (Abruzzen), Gemeinde in der Provinz Chieti

Pizzoferrato ist der Familienname folgender Personen

 Orfeo Pizzoferrato, Radrennfahrer